Лудольф () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Лудольф, Генрих Вильгельм (1655—1712) — автор первой русской грамматики, библеист.
 Лудольф, Хиоб (1624—1704) — автор первой эфиопской грамматики и первой европейской истории Эфиопии.
 Лудольф, Юлиус (1893—1947) — оберштурмфюрер СС, комендант концлагеря Лойбль.